Фёдор Артемьев: 
 Артемьев, Фёдор Андреевич (1914—1992) — артиллерист, гвардии капитан, Герой Советского Союза.
 Артемьев, Фёдор Поликарпович (1914—1991) — лётчик, Герой Советского Союза.